Подводные лодки типа IX — дизельные подводные лодки Германии.

Разработка проекта началась в 1935 году, первые лодки типа IX вступили в строй в 1938 году. В дальнейшем лодки улучшались, всего семь модификаций — A · B · C · C/40 · D1 · D2 · D/42. Всего было построено 193 лодки типа IX разных модификаций, тем самым лодки данного типа стали вторыми по количеству построенных среди всех подводных лодок Германии (после ПЛ типа VII).

Модификации 
 Тип IXA — всего восемь лодок, строились до 1939 года.
 Тип IXB — немного больше по размеру по сравнению с типом IX A, с большей дальностью плавания, строились с 1937 по 1940 годы всего было построено 14 лодок.
 Тип IXC — увеличен до 43 тонн запас топлива, строились с 1939 по 1942 годы, было построено 54 лодки.
 Тип IXC/40 — немного большие по размерам, чем тип IX C, имели ещё больше увеличенный запас топлива, был убран третий перископ. Строились с 1940 по 1944, всего построено 87 лодок.
 Тип IXD1 — были на 10 метров длиннее и 500 тонн тяжелее, чем C/40, всего построено две подводные лодки, U-180 и U-195, отличавшиеся установкой шести дизелей Daimler-Benz MB501 общей мощностью 9000 л.с., что привело к существенному увеличению надводной скорости, уменьшению дальности плавания, а также к перегреву и демаскировке лодки. С 1943 по 1944 год двигатели были заменены на стандартные MAN, из лодок были демонтированы торпедные аппараты, обе лодки приспособлены для транспортных и особых миссий, в результате чего лодки могли брать дополнительно 252 тонны полезной нагрузки. В дальнейшем лодки служили как грузовые для прорыва блокады.
 Тип IXD2 — несли два дополнительных двигателя экономического хода, что позволило существенно увеличить радиус действия лодок, часть подлодок этого типа имели на борту безмоторный автожир типа Focke-Achgelis Fa 330, который буксировался при движении подлодки.
 Тип IXD/42 — незначительные модификации, всего заложено шесть лодок, U-883 — U-888. Постройка четырёх последних была вскоре отменена, в итоге достроена была только одна лодка, U-883, в 1945 году она была захвачена англичанами и впоследствии потоплена в ходе операции «Дэдлайт».

Тактико-технические характеристики

Сохранившиеся экземпляры 
 U-505 (тип IXC) — была захвачена в море, благодаря чему полностью сохранилась. Экспонируется в Музее науки и промышленности Чикаго (США).
 U-534 (тип IXC/40) — была поднята со дна в 1993 году и внутри не реставрировалась. Экспонируется разобранной на четыре секции в Беркенхеде, напротив Ливерпуля (Великобритания).

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха
 Типы подводных лодок ВМС Германии

Примечания

Литература